Исуата́н () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Ixhuatán с языка науатль можно перевести как место зелёной листвы.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,1 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Эль-Наранхо, находится на высоте 1648 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Солосучьяпой, на северо-востоке с Аматаном, на востоке с Пуэбло-Нуэво-Солистауаканом, на юге с Ринкон-Чамула-Сан-Педро, Тапилулой и Пантепеком, на западе с Чапультенанго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 23 февраля 1944 года, по данным 2020 года в его состав входит 37 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 78,9 %;
 промышленность и строительство — 4,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 14 %;
 безработные — 3 %.

Сельское хозяйство 
Основная выращиваемая культура — кофе, кукуруза и бобы.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот с целью получения молока и мяса.

Лесное хозяйство 
Производится заготовка древесины — испанский кедр и сосна.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,2 %;
 водоснабжение: 77,2 %;
 водоотведение: 98,1 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями являются природные пейзажи и многочисленные водопады на реке Сьерра.

Источники

Ссылки 
 Мексика в цифрах. Исуатан
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса